Laphriinae  — подсемейство ктырей подотряда короткоусые. Около 700 видов.

Описание 
Стройные и обычно яркоокрашенные двукрылые насекомые, иногда тело покрыто многочисленными волосками (например, ктырь Laphria thoracica похож на шмеля). Специализированная группа ктырей, чьи личинки живут древесине, в ходах, созданные ранее насекомыми-ксилофагами. Брюшко как правило цилиндрической формы (у некоторых родов дорсовентрально уплощенное).

Систематика 
Более 80 родов (в списке ниже приведены вместе с синонимами: 120 таксонов) (около половины которых встречаются только в Новом Свете, главным образом, в Неотропике), 6 триб (Andrenosomini, Atomosiini, Ctenotini, Dasytrichini, Laphriini, Neophoneini) и около 700 видов. Триба Neophoneini (1 род) эндемична для Неотропики, а Ctenotini встречается только в Палеарктике и Афротропике. Крупнейшая триба Atomosiini включает более 30 родов.

Филогения 
Филогенетические взаимоотношения триб внутри подсемейства по данным Артигаса и Папаверо (1991) показаны на следующей схеме:

                       |========================== DASYTRICHINI
                |======|
                |      |      |=================== NEOPHONEINI
                |      |======|
                |             |      |============ LAPHRIINI
                |             |======|
           <<===|                    |      |===== ANDRENOSOMINI
                |                    |======|
                |                           |=?=== CTENOTINI
                |
                |      |========================== DASYLECHIINI
                |======|
                       |========================== ATOMOSIINI

Список родов 

 
 
 
 
 
 
 
 
  [of authors]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  [of authors]
 
 
 
 
  [of authors]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  [of authors]
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  [of authors]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  [of authors]
 
 
 
 
 
 
 
  [of authors]
 
 
 
 
 
 
  [of authors]
 
 
 
 
 
  [of authors]

Примечания

Литература 
 Лер П. А. (1996). Ктыри подсемейства Asilinae (Diptera, Asilidae) Палеарктики. Эколого-морфологический анализ, систематика и эволюция. — Владивосток, Дальнаука, 1996. — 184 с.
 Лер П. А. (1977). Ктыри подсемейств Atomosinae и Laphriinae (Diptera, Asilidae) Средней Азии и Казахстана // Энтомологическое обозрение. 1977. Т. 56, вып. 4. С. 888—898.
 Лер П. А. (1986). Новые роды и виды палеарктических ктырей подсем. Asilinae (Diptera, Asilidae) // Энтомологическое обозрение. 1986. Т. 65, вып. 1. С. 167—181.
 Лер П. А. (1989). Ктыри подсем. Laphriinae (Diptera, Asilidae) фауны СССР // Энтомол. обозрение. 1989. Т. 68, вып. 2. С. 406—421.
 Лер П. А. (1991). Ревизия ктырей рода Choerades Walker 1851 и замечания по структуре подсемейства Laphriinae (Diptera, Asilidae) // Энтомол. обозрение. 1991. Т. 70, вып. 3. С. 694—715.

Ссылки 
 Zur Kenntnis der Raubfliegen Deutschlands  Сайт о ктырях
 Robber flies of Germany
 AsilidaeData  Сайт о ктырях
 Ктыри Америки — фото, описание 
 Asilidae — ктыри

Ктыри
Подсемейства насекомых